

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kuligi – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brzozie
 Kuligi – część wsi Jurków w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Kuligi – część wsi Kamienica w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Kuligi – część wsi Łętowe w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Kuligi – przysiółek wsi Łętownia w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna
 Kuligi – część wsi Stany  w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Bojanów
 Kuligi – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Rajgród 
 Kuligi – część wsi Zawady w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów
 Kuligi – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Grodziczno

Zobacz też 
 Mieszki-Kuligi